EVC peut désigner :
 EVC, un connecteur qui n'est jamais devenu populaire ;
 Syndrome d'Ellis-Van Creveld, un syndrome clinique qui associe nanisme dysharmonieux, présence de plus de cinq doigts, anomalies des ongles et dents et malformation cardiaque ;
 Enterrement de vie de célibataire.